Touchon ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Touchon (1823–1895), Schweizer Politiker
 Robert-Auguste Touchon (1878–1960), französischer General